Годао 301 (G301, 301国道) — китайская автомагистраль общенационального значения Маньчжурия — Суйфэньхэ.

Трасса начинается от границы с Россией в районе посёлка Забайкальск Забайкальского края и повторяя маршрут КВЖД тянется до российско-китайской границы в районе посёлка Пограничный Приморского края.

Маршрут

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Дороги Китая